Се́льское поселе́ние Улитинское — упразднённое в 2017 году муниципальное образование (сельское поселение) упразднённого Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

Административный центр — деревня Евсеево.

География 
Находится на востоке Павлово-Посадского района Московской области. Поселение граничит на севере с сельским поселением Кузнецовское, на северо-западе — с городским поселением Павловский Посад, на западе — с сельским поселением Рахмановское, на юге — с сельским поселением Аверкиевское, на востоке — с Орехово-Зуевским муниципальным районом. Площадь территории составляет 8050 га.

Население

Состав сельского поселения

Флаг

Транспорт 
Через поселение проходит линия Горьковского направления Московской железной дороги, на которой в пределах поселения находится платформа Назарьево, вблизи одноимённой деревни.

Параллельно железной дороге, немного южнее, проходит региональная дорога Москва — Ликино-Дулёво (выход на Московское Большое Кольцо ) «Носовихинское шоссе».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сельского поселения Улитинское

Сельские поселения, упразднённые в 2017 году
Упразднённые муниципальные образования Павлово-Посадского района
Упразднённые сельские поселения Московской области